Seal Lake (englisch für „Seehunde-See“) bezeichnet folgende Seen in Kanada:

in Alberta:
 Seal Lake (Alberta)
in British Columbia:
 Seal Lake (British Columbia)
in Neufundland und Labrador:
 Seal Lake (Naskaupi River), in Labrador
in den Nordwest-Territorien:
 Seal Lake (Icy River)
 Seal Lake (Mackenzie-Delta)
in Nova Scotia:
 Seal Lake (Nova Scotia)
in Ontario:
 Seal Lake (Algoma District)
 Seal Lake (Cochrane District)
 Seal Lake (Kenora District)
 Seal Lake (Admiral Creek), im Sudbury District
 Seal Lake (Onaping River), im Sudbury District 
 Seal Lake (Thunder Bay District)